Japet – księżyc Saturna
 Japet – w mitologii greckiej jeden z tytanów
 Japet – w mitologii greckiej ojciec Bufagosa
 Japet (Japetus) – paleozoiczny ocean